Šerm je na letních olympijských hrách od prvního ročníku v roce 1896.

Disciplíny

Muži

Ženy

Československá a česká stopa v šermu

Externí odkazy